Alto Piquiri - município brasileiro do estado do Paraná. 
 Rio Piquiri - rio brasileiro do estado do Paraná.

Ver também
 Piqueri
 Pequeri